Ngoro kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Ngoro, Jombang, ort och distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Ngoro (administrativ by i Indonesien, lat -7,69, long 112,27), Jawa Timur, 
 Kecamatan Ngoro (distrikt i Indonesien, lat -7,57, long 112,62), Jawa Timur, 
 Desa Ngoro (administrativ by i Indonesien, lat -7,56, long 112,62), Jawa Timur,

Kamerun 

 Ngoro (ort i Kamerun, Centrumregionen, lat 4,95, long 11,38), 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kamerunförgreningar